Серге́й Ю́рьевич Наза́ренко (; 16 февраля 1980 года, Кировоград) — украинский футболист, полузащитник, тренер

Биография 
Воспитанник ДЮСШ «Звезда» (Кировоград).

В 1997 году получил приглашение в дубль «Днепра», где играл в сезонах 1997/98 и 1998/99. В Высшей лиге дебютировал 3 октября 1999 года в матче «Металлург» (Донецк) — «Днепр».

Первый матч за сборную Украины сыграл 11 октября 2003 (Украина — Македония — 0:0).

В июне 2011 года Назаренко покинул «Днепр». В команде он играл на протяжении 13 лет.

19 июня 2011 года подписал трёхлетний контракт с симферопольской «Таврией», где главным тренером был Семён Альтман, бывший тренер сборной Украины. Также этим летом в команду перешли экс-партнёры Назаренко по сборной и «Днепру» — Владимир Езерский и Максим Калиниченко. В составе «Таврии» дебютировал 9 июля 2011 года в 1 туре чемпионата Украины сезона 2011/12 в домашнем матче против луганской «Зари» (3:1), Назаренко в этой игре забил гол на 66 минуте в ворота Игоря Шуховцева. 23 апреля 2014 года покинул «Таврию» в статусе свободного агента, в результате финансового кризиса в клубе.

15 июля 2014 года Сергей Назаренко согласовал условия и поставил подпись под двухлетним контрактом с одесским «Черноморцем». В первой половине сезона 2014/15 в составе «Черноморца» Сергей провёл 13 матчей, в которых забил 3 голa. В конце января 2015 года Назаренко разорвал контракт с клубом и покинул его в статусе свободного агента.

4 апреля 2015 года, выступая за харьковский «Металлист» в игре 18-го тура чемпионата Украины с донецким «Металлургом», Назаренко забил свой 100-й мяч в официальных матчах чемпионата и Кубка Украины, еврокубках и матчах сборной Украины, став таким образом членом символического Клуба Олега Блохина и символического Клуба Тимерлана Гусейнова. Кроме того, что опытный хавбек забил свой юбилейный мяч, Назаренко стал самым возрастным голеадором харьковского «Металлиста». Забив гол в ворота донецкого «Металлурга» в возрасте 35 лет и 47 дней, Назаренко обошёл Эдмара, который забивал ворота «Волыни» в возрасте 34 года и 174 дня.

В феврале 2016-го года вернулся в «Днепр». 13-го марта в 18-м туре чемпионата Украины провёл свой первый матч после возвращения в «Днепр», дома против донецкого «Шахтера» (4:1), сменив Матеуса на 88-й минуте матча. 12 января 2017 года покинул команду в статусе свободного агента после чего завершил карьеру.

30 марта 2017 года вошёл в тренерский штаб молодёжного состава «Днепра». Начало тренерской карьеры сам Назаренко прокомментировал так :

8 июля 2017, после того как 6 июля Дмитрий Михайленко возглавил СК «Днепр-1», Назаренко стал ассистентом нового тренера «Днепра» Александра Поклонского.

1 августа «Днепр», уже потерявший профессиональный статус, внёс Назаренко в заявку для участия в любительском чемпионате Украины.

Голы Сергея Назаренко за сборную Украины

Статистика 
По данным на 11 сентября 2018 года

Достижения

Командные 
«Днепр»
 Бронзовый призёр чемпионата Украины (2): 2003/04, 2015/16
 Финалист Кубка Украины: 2003/04
«Днепр-2»
 Победитель Второй лиги Украины: 1999/00

Индивидуальные 
 Член бомбардирского Клуба Олега Блохина: 100 голов.
 Лучший игрок чемпионата Украины (по мнению газеты «Команда»): 2006, 2007
 4 апреля 2015 года на 86-й минуте матча против донецкого «Металлурга» забил 100-й гол в карьере, войдя в клуб Тимерлана Гусейнова.

Награды 
 Кавалер ордена «За мужество» III степени.

Литература 
 Виктор Хохлюк. «Голеадоры». — 2012. — с. 116. ISBN 978-966-158-934-5

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Таврия»
 Сергей Назаренко: «Капитаном „Металлиста“ меня сделали журналисты»

Футболисты Украины
Игроки сборной Украины по футболу
Игроки ФК «Днепр» Днепр
Игроки ФК «Днепр-2»
Игроки ФК «Днепр-3»
Игроки ФК «Таврия»
Игроки ФК «Черноморец» Одесса
Игроки ФК «Металлист»
Футбольные тренеры Украины